Orzeszkowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village d'Orzeszkowo, dans le powiat de Międzychód ;
 du village d'Orzeszkowo, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village d'Orzeszkowo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village d'Orzeszkowo.